

Sigle 
 Comunità cristiana di base
 Cricca Dei Balordi – gruppo musicale hip hop italiano
 CDB – casa discografica italiana
 Castelnuovo Don Bosco

Codici 
 CDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cold Bay (Alaska) (Stati Uniti)